Tadshikoraphidia är ett släkte av halssländor. Tadshikoraphidia ingår i familjen ormhalssländor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ormhalssländor
Tadshikoraphidia